Het ATP-toernooi van Belgrado 2009 (met de officiële naam Serbia Open) werd gespeeld van 4 tot en met 10 mei 2009. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van het Milan Gale Muškatirović complex in de Servische stad Belgrado.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Belgrado
ATP-toernooi van Belgrado